Ingres kan verwijzen naar:

 Jean Auguste Dominique Ingres, een Frans kunstschilder
 Ingres (database), computersoftware

Niet te verwarren met Ingress, een augmented reality-spel door Niantic Labs